Гианьяр () — неоднозначное понятие.
 Гианьяр — княжество, существовавшее на острове Бали с начала XVIII до середины XX века. 
 Гианьяр — округ в составе индонезийской провинции Бали, в который вошла территория одноимённого княжества.